Ю́рьевецкий райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на северо-востоке Ивановской области России.

Административный центр — город Юрьевец.

География 
Расположен на северо-востоке Ивановской области. Площадь района — 860 км².

Граничит на западе и северо-западе с Кинешемским, на юго-западе — с Лухским, на юге — с Пучежским районами Ивановской области. По Горьковскому водохранилищу проходит граница на востоке с Нижегородской, на севере — с Костромской областями.

История 

Юрьевецкий уезд известен с допетровских времён. В 1708 году уезд был упразднён, а город Юрьевец отнесён к Казанской губернии. В 1713 году Юрьевец отошёл к Нижегородской губернии. В 1727 году уезд в составе Нижегородской провинции Нижегородской губернии был восстановлен.

В 1778 году уезд был отнесён к Костромскому наместничеству. В 1796 году Костромское наместничество было преобразовано в Костромскую губернию, а в состав Юрьевецкого уезда вошла территория упразднённого Лухского уезда.

В 1918 году уезд был передан в состав вновь образованной Иваново-Вознесенской губернии.

В 1924 году из состава уезда выделен Родниковский район.

Юрьевецкий район образован 10 июня 1929 года в составе Кинешемского округа Ивановской Промышленной области из Завражной, Валовской, Юрьевецкой и частично Сокольской волостей. В район вошли сельсоветы: Борисоглебский, Бухаринский, Валовский, Ведровский, Вознесенский, Волковский, Вольский, Голодаихский, Долматовский, Дорковский, Дорофеевский, Жуковский, Завражный, Зубарихинский, Ильинский, Каменниковский, Каргинский, Кобылинский, Ковараковский, Ковригинский, Кокуевский, Кондомский, Кореневский, Кошкинский, Кудринский, Кузьминский, Лазаревский, Лубянский, Мамонтовский, Махловский, Михайловский, Мостовский, Мордвиковский, Новленский, Обжерихинский, Облезовский, Овсяниковский, Пелеговский, Потемкинский, Проталинский, Слободской-Сокольский, Соболевский, Сокольский, Столпинский, Стрелицкий, Талицкий, Тютюкинский, Чернышевский, Чертежский, Чуркинский, Щекотовский. В 1935 году к Сокольскому району отошли сельсоветы: Дорофеевский, Зубарихинский, Каргинский, Ковригинский, Кореневский, Кошкинский, Кудринский, Мамонтовский, Облезовский, Слободской-Сокольский, Сокольский, Тютюкинский; Чернышевский сельсовет — к Кадыйскому району. 10 ноября 1937 года Бухаринский сельсовет переименован в Унженский, Голодаихский — в Первомайский. 16 ноября 1940 года образован Потахинский сельсовет. 18 июня 1954 года в результате укрупнения ликвидированы сельсоветы: Новленский, Проталинский, Вольский, Ковраковский, Потемкинский, Талицкий, Ильинский, Кузьминский, Стрелицкий, Первомайский, Борисоглебский, Унженский, Чертежский, Мостовский; объединены Жуковский и Щекотовский — в Задорожский, Дорковский и Мордвиновский — в Елнатский, Волковский, Кобылинский и Овсяниковский — в Нежитинский. 18 июля 1956 года в Кадыйский район Костромской области переданы: Ведровский, Вознесенский, Завражный, Кондомский, Лубянский, Нежитинский, Столпинский сельсоветы; в Сокольский район — Валовский, Пелеговский и Потахинский сельсоветы. 22 августа 1960 года ликвидирован Кокуевский сельсовет.

1 февраля 1963 года район ликвидирован, его территория вошла в Пучежский сельский район, за исключением города Юрьевец, отнесённого к категории городов областного подчинения, и сельсоветов Каменниковского и Михайловского, переданных в Кинешемский район. 13 января 1965 года район вновь образован в составе: города Юрьевец и сельсоветов Елнатского, Задорожского, Лазаревского, Махловского, Обжерихинского, Соболевского, Чуркинского, Каменниковского и Михайловского. 12 августа 1974 года Лазаревский сельсовет переименован в Пелевинский. В ноябре 1976 года Задорожский сельсовет переименован в Щекотихинский. В 1979 году ликвидирован Чуркинский сельсовет.

В 2005 году в рамках организации местного самоуправления был образован муниципальный район.

Гидронимия 
Почти все реки и речки, впадающие в Волгу на отрезке от Кинешмы до Юрьевца, сохранили угро-финские названия: Кинешма (Кинешемка), Томна, Мера, Ёлнать, Нодога, Пичуга, Шарма, Шача, Шилекша, Юндокса, Юхма и др.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Юрьевец) составляет   % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 4 муниципальных образования, в том числе 1 городское и 3 сельских поселения.

В 2005 году в рамках организации местного самоуправления в муниципальном районе были образованы 1 городское (Юрьевецкое) и 6 сельских поселений: Елнатское, Костяевское, Михайловское, Обжерихинское, Пелевинское, Соболевское.

В 2015 году были упразднены сельские поселения: Костяевское (включено в Михайловское сельское поселение); Пелевинское (включено в Елнатское сельское поселение); Обжерихинское (включено в Соболевское сельское поселение).

Населённые пункты 
В Юрьевецком районе 165 населённых пунктов, в том числе 1 городской (город) и 164 сельских.

СМИ 
Единственное СМИ района — газета «Волга».

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Юрьевецкого муниципального района
 Карта на сайте областной администрации